Ундольский — посёлок в Собинском районе Владимирской области России, входит в состав Копнинского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на севере примыкает к городу Лакинск, в 8 км на северо-запад от райцентра города Собинка.

История 
После Великой Отечественной войны посёлок входил в состав Копнинского сельсовета, с 2005 года — в составе Копнинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Собинского района